Откровения — дебютний альбом гурту «Інквізиція», випущений 2008 року.
Альбом містить 16 композицій.

На пісню Не відступити було знято кліп.

Трекліст

 Вместо интро
 У Пошуці
 Отключайте
 Не разобрать(п\у Lira)
 Ми – українці?
 Інша Картина
 Клітка
 Город Тьмы
 Мнения(п\у Vood)
 Я вас НЕНАВИЖУ
 Втрачений(п\у Lira)
 Дивись!
 Осколок
 Без змін
 Осіннє Листя
 Не Відступити

Посилання 
 Альбоми гурту

Дебютні альбоми 2008
Інквізиція (реп-гурт)